The King's Stamp (film) 
The King's Stamp (compositie)